Александр Петрович Сергеев:
 Сергеев, Александр Петрович (род. 1953) — российский юрист, специалист в сфере интеллектуальной собственности.